Bupleurum collinum är en flockblommig växtart som beskrevs av David Nathaniel Friedrich Dietrich. Bupleurum collinum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
collinum